A pontvadászat a sportsajtóból elterjedt kifejezés a bajnokságok megjelölésére mindazon sportágakban, ahol a bajnokság végeredményét  - főszabályként - az egyes mérkőzések eredményei alapján az egyes résztvevők által megszerezhető, a kiírásban meghatározott elvek szerint számítandó pontszámok összevetése határozza meg. 

A szó elvesztette eredeti tréfás jellegét és a bajnokság szó közhelyessé vált megfelelőjének tekinthető.